Miejscowości w Polsce:
 Runów (wieś w województwie mazowieckim) – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Piaseczno
 Runów (osada leśna w województwie mazowieckim) – osada leśna (gajówka) w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Piaseczno